Малино́вский (; , , ) — польская , украинская и белорусская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Малиновский 
 
 Малиновский, Алексей Фёдорович (1762—1840) — русский историк, архивист, археограф и писатель.
 Малиновский, Альфред Августович (1938—2021) — советский и российский профсоюзный и общественный деятель, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.
 Малиновский, Андрей Егорович (1790—1859) — герой Отечественной войны 1812 года.
 Малиновский, Антон Станиславович (род. 1940) — советский учёный-экономист.
 
 
 
 Малиновский, Виталий Николаевич (род. 1930) — советский и российский учёный.
 
 Малиновский, Владислав Евгеньевич (род. 1920) — адвокат, заслуженный юрист РСФСР (1982).
 Малиновский, Георгий Николаевич (1923—2001) — советский и российский военачальник, артиллерист, начальник Главного управления эксплуатации ракетного вооружения.
 Малиновски, Дональд — американский футболист.
 Малиновски, Жиль — таитянский футболист.
 
 
 Иоанн (Малиновский) (в монашестве Исаакий; 1763—1849) — иеросхимонах Козельской Введенской Оптиной пустыни.
 Малиновский, Иоанникий Алексеевич (1868—1932) — историк, правовед, общественный деятель, академик ВУАН (с 1925).
 Малиновский, Константин Владимирович (1937—2020) — историк искусства.
 Малиновский, Миколай (1799—1865) — польский историк, археограф, издатель документов по истории Литвы и Польши.
 Малиновский, Лев Александрович (1855 — ок. 1916) — хирург, профессор Казанского университета и заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии (1891—1893), директор хирургической клиники Киевского университета.
 Малиновский, Леонид Николаевич (1854 — после 1917) — главный врачебный инспектор МВД Российской империи, тайный советник, сенатор.
 
 Малиновский, Назар Вячеславович (род. 1998) — украинский футболист, защитник.
 
 Малиновский, Олег (род. 1988) — украинский профессиональный боксёр, чемпион Европы по версии WBO.
 
 Малиновский, Роберт (1957—2021) — польский волейболист, участник Олимпийских игр.
 Малиновский, Родион Яковлевич (1898—1967) — советский военачальник, полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.
 
 Малиновский, Руслан Владимирович (род. 1993) — украинский футболист.
 Малиновский, Сильвестр Сигизмундович (1788—1851) — генерал-лейтенант, сенатор, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов.
 Малиновский, Фёдор Николаевич (1864 — после 1911) — казанский епархиальный архитектор.
 Малиновский, Цезарь Казимирович (1922—2002) — Герой Советского Союза.
 Малиновский, Эдмунд (1885—1979) — польский ботаник и генетик.
 Малиновский, Эдуард Теодорович (позднее Винокуров; 1942—2010) — советский фехтовальщик.
 Малиновски, Эстанислао (1937—2012) — уругвайский футболист и футбольный тренер.
 Малиновский, Юрий Петрович (1926—2006) — советский и российский кинооператор.

Малиновская

Населённые пункты 
 Малиновский — посёлок в Завьяловском районе Алтайского края.
 Малиновский — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Малиновский — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Малиновский — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Малиновский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Малиновский — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Малиновский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Малиновский — посёлок в Новомосковском районе Тульской области.
 Малиновский — посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

См. также 
 
 
 Малиновский поселковый совет (Харьковская область) 
 Малиновский район
 Смольчев-Малиновский

Примечания